Il singolare del torneo di tennis Los Angeles Open 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Paul Annacone che ha battuto in finale Stefan Edberg 7-6, 6-7, 7-6.

Teste di serie 

 John McEnroe (semifinali)
 Stefan Edberg (finale)
 Scott Davis (quarti di finale)
 Johan Kriek (semifinali)

 Brad Gilbert (quarti di finale)
 David Pate (primo turno)
 Jimmy Arias (quarti di finale)
 Paul Annacone (campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Los Angeles Open 1985